Serena Williams era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in finale da Garbiñe Muguruza per 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Serena Williams (finale)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (campionessa)
  Viktoryja Azaranka (primo turno, ritirata)
  Simona Halep (quarto turno)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Timea Bacsinszky (quarti di finale)
  Venus Williams (quarto turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Lucie Šafářová (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarto turno)
  Svetlana Kuznecova (quarto turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Madison Keys (quarto turno)
  Sara Errani (primo turno)

  Karolína Plíšková (primo turno)
  Elina Svitolina (quarto turno)
  Sloane Stephens (terzo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Samantha Stosur (semifinali) 
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Jelena Janković (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Irina-Camelia Begu (quarto turno)
  Kristina Mladenovic (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (secondo turno)
  Andrea Petković (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)

Qualificate 

  Çağla Büyükakçay (secondo turno)
  Verónica Cepede Royg (secondo turno)
  Louisa Chirico (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Viktorija Golubic (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (primo turno)

  Lucie Hradecká (primo turno)
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (primo turno)
  İpek Soylu (primo turno)
  Sachia Vickery (primo turno)
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Lucky Loser 

  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo (primo turno)
  Océane Dodin (primo turno)
  Myrtille Georges (secondo turno)
  Amandine Hesse (primo turno)

  Alizé Lim (primo turno)
  Virginie Razzano (secondo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)
  Taylor Townsend (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2016
WTA Tour 2016